Mursili(s) was de naam van meerdere Hettitische vorsten:
Mursili I
Mursili II
Mursili III